Silberschatz ist Familienname von
Abraham Silberschatz, US-Informatiker

Silberschatz (Silberfund bzw. Silberhort) steht für einzelne Silberschatzfunde:
Lübecker Silberschatz, Deutschland
Wulsdorfer Silberschatz, Bremerhaven, Deutschland
Silberfund von Gut Farve, Deutschland
Hildesheimer Silberfund, Deutschland 
Hortfund von Schaprode, Deutschland 
Silberschatz von Hohenwart, Deutschland
Silberschatz von Rogozen, Bulgarien
Silberschatz von Kaiseraugst, Schweiz
Silberfund vor Sainte Marie 2015, Madagaskar
Silberfunde des Schiffsgrabs von Sutton Hoo, England
 Silberhort von Anklam
Silberhort von Gåtebo 
Silberhorte der Wikinger 
Silberhort von Norrie’s Law 
Horte von Spillings
Silberhort von Fyrunga 

Siehe auch:
 Schatzfund von Fuchsenhof